Andrea Ferrer é uma cantora de música popular brasileira. Atua também como atriz.

Discografia 
Séculos

Cantores da Bahia
Atrizes da Bahia
Naturais de Salvador